Anhofen ist der Ortsname von

 Anhofen (Bibertal), Ortsteil der Gemeinde Bibertal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Anhofen (Markt Wald), Ortsteil des Marktes Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern